Kozma József (1905–1969) zeneszerző
 Kozma József (?) válogatott kosárlabdázó, olimpikon (1948)
 Kozma József (1959) politikus, országgyűlési képviselő (MSZP)